Нельсон () — может означать:

Искусство, развлечения, СМИ 
  — американская рок-группа, основанная певцами и авторами песен Мэтью и Гуннаром Нельсоном (сыновья-близнецы Рики Нельсон и Кристин Нельсон).
  — опера Леннокса Беркли на либретто Алана Прайса-Джонса.

Фильмы
 Нельсон — исторический фильм режиссёра Мориса Элви.
 Нельсон — исторический фильм режиссёра Уолтера Саммерса.
 Полу-Нельсон () — американский художественный фильм 2006 года, драма режиссёра Райана Флека.

Спорт 
 Нельсон — английский футбольный клуб, базирующийся в Нельсоне, Ланкашир.
 Нельсон — приём в борьбе. Осуществляется путём просовывания руки через подмышки противника и нажима кистью руки на шею и затылок.

Персонажи 
 Нельсон Манц — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Фогги Нельсон — персонаж комиксов фирмы «Marvel Comics».

Фамилия 

Не́лсон, традиционно Не́льсон — английская фамилия.

А-Е 
 Нельсон, Адам (род. 1975) — американский толкатель ядра.
 Нельсон, Авен (1859—1952) — американский ботаник и миколог.
 Нельсон, Азума (род. 1958) — ганский боксёр.
 Нельсон, Александр Ильич — российский психиатр.
 Нельсон, Алонда (род. 1968) — американский политик, писатель и учёный
 Нельсон, Байрон (1912—2006) — американский гольфист.
 Нельсон, Бен (род. 1941) — американский политик.
 Нельсон, Билл (род. 1942) — американский астронавт.
 Нельсон, Билл (род. 1948) — британский вокалист, музыкант, композитор, автор текстов, продюсер.
 Нельсон, Брок (род. 1991) — американский хоккеист.
 Нельсон, Вилли (род. 1933) — американский музыкант.
 Нельсон, Горацио (1758—1805) — британский флотоводец.
 Нельсон, Горация (1801—1881) — незаконнорождённая дочь адмирала Горацио Нельсона.
 Нельсон, Гуннар (род. 1988) — исландский боец ММА.
 Нельсон, Джадд (род. 1959) — американский киноактёр, сценарист и продюсер.
 Нельсон, Джамир (род. 1982) — американский баскетболист.
 Нельсон, Джек (1931—2014) — американский пловец и тренер.
 Нельсон, Джерри (1934—2012) — американский кукловод, актёр озвучивания, певец и музыкант.
  (1944—2017) — американский астроном.
 Нельсон, Джеси (род. 1991) — английская певица, автор песен и танцовщица.
 Нельсон, Джозеф С. (1937—2011) — канадский зоолог.
 
 Нельсон, Джонни (полное имя Айвенсон; род. 1967) — британский боксёр-профессионал.
 
 Нельсон, Дон (род. 1940) — американский баскетболист и тренер.
 Нельсон, Дэйв (род. 1974) — американский кёрлингист.

И-С 
 Нельсон, Ирина Анатольевна (род. 1972) — российская певица.
 
 Нельсон, Кей (1886—1957) — датский художник-иллюстратор многих книг.
 Нельсон, Кен (род. 1959) — английский музыкальный продюсер.
 Нельсон, Кеннет (1930—1993) — американский актёр.
 Нельсон, Кирстен (род. 1970) — американская актриса.
 Нельсон, Клэренс «Билл» (род. 1942) — американский конгрессмен, астронавт.
 Нельсон, Крэйг (род. 1944) — американский актёр.
 Нельсон, Кэй (1909—2003) — американский художник по костюмам.
 Нельсон, Кэсси (Сенси Пирл; род. 1988) — американская порноактриса, модель.
 Нельсон, Ларс (род. 1985) — шведский лыжник, олимпийский.
 Нельсон, Лео (род. 1980) — российский футболист.
 Нельсон, Леонард (1882—1927) — немецкий философ и психолог.
 Нельсон, Лианн (род. 1972) — американская гребчиха.
 Нельсон, Лорен (род. 1986) — американская фотомодель.
 Нельсон, Лори (1933—2020) — американская фотомодель и актриса.
 Нельсон, Натали Мари (более известна как Ева Мари; род. 1984) — американская модель, актриса, рестлер.
 Нельсон, Омайма (род. 1968) — египетская фотомодель, обвинённая в убийстве, расчленении, каннибализме и кастрации своего мужа — американца Уильяма Нельсона.
 Нельсон, Рассел Марион (род. 1927) — бывший хирург, действующий президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
 Нельсон, Рэй (1931—2022) — американский писатель-фантаст.
 Нельсон, Рики (1940—1985) — американский актёр и певец.
 
 Нельсон, Рой (род. 1976) — боец смешанного стиля.
 Нельсон, Синди (род. 1955) — американская горнолыжница.
 Нельсон, Стивен (род. 1988) — американский боксёр.
 Нельсон, Стивен Шарп (род. 1977) — американский виолончелист.
 Нельсон, Сэмми (род. 1949) — североирландский футболист.

Т-Я 
 Нельсон, Тед (род. 1937) — американский социолог, философ и первооткрыватель в области информационных технологий.
 Нельсон, Тим Блейк (род. 1964) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Нельсон, Тодд (род. 1969) — канадский хоккеист.
 Нельсон, Томас (1738—1789) — американский политик.
 Нельсон, Трейси (род. 1963) — американская актриса.
 Нельсон, Уильям — американский борец.
 Нельсон, Фрэнк (1887—1970) — американский легкоатлет.
 Нельсон, Харриет (1909—1994) — американская актриса и певица.
 Нельсон, Хью (род. 1904) — шотландский кёрлингист.
  (1945—2018) — американский художник, актриса и писатель.
 Нельсон, Эд (1928—2014) — американский актёр.
 Нельсон, Эдвард Уильям (1855—1934) — американский исследователь и этнолог.
 Нельсон, Эйлин (род. 1971) — шотландская и британская кёрлингистка на колясках.
 Нельсон, Энн (1958—2019) — американский физик-теоретик.
 Нельсон, Эрл (1897—1928) — американский серийный убийца.
 Нельсон, Эшли (род. 1991) — британская легкоатлетка.

Составные фамилии 
 Нельсон-Бонд, Трент (род. 1979) — австралийский фигурист.
 Нельсон-Гирст, Георгий Павлович (1892—1916) — штабс-капитан, герой Первой мировой войны.
 Нельсон-и-Дугган, Хуан Диего (известен под прозвищем Джек Нельсон; 1891—1985) — аргентинский спортсмен (поло).
 Нельсон-Леви, Тимна (род. 1994) — израильская дзюдоистка.
 Нельсон-Одода, Оливия (род. 2000) — американская баскетболистка.
 Нельсон-Скорняков, Фёдор Борисович (1897—1956) — советский учёный, специалист в области фильтрации через земляные сооружения.

Прозвища и псевдонимы 
 Малыш Нельсон (настоящее имя Лестер Джозеф Гиллис; 1908—1934) — американский гангстер.

Топоним 
  — мыс в Папуа — Новой Гвинее.

Здания, сооружения 
 Нельсон-Тауэр — 171-метровый небоскрёб, здание номер 450 по улице Седьмая авеню в бюро Манхэттен, Нью-Йорк, США.

Реки 
 Нельсон — река в Северной Америке.

Острова 
 Нельсон — остров в Беринговом море, вблизи юго-западного побережья Аляски.
 Нельсон — остров в архипелаге Южные Шетландские острова.
 Нельсон (остров, Египет) — остров в заливе Абу-Кир, Египет.
 Нельсон — остров в Британской Колумбии.
 Нельсон — остров архипелага Чагос, расположенный в Индийском океане.
 Остров Нельсона — остров, расположенный в Баренцевом море.
 Нельсон — остров, расположенный в заливе Хаураки, Новая Зеландия.

Округа

Города 
Великобритания
 Нельсон (Англия) — город в Ланкашире.
 Нельсон (Уэльс).

Австралия
 Нельсон (Новый Южный Уэльс).
 Нельсон (Виктория).

США
 Нельсон (Джорджия)
 Нельсон (Иллинойс)
 Нельсон (Миссури)
 Нельсон — город в округе Дуглас, штат Миннесота, США.
 Нельсон (Небраска)
 Нельсон (Нью-Гемпшир)
 Нельсон (Нью-Йорк)
 Нельсон (Висконсин)
 Нельсон — тауншип в округе Уотонуан, Миннесота, США.
 Нельсон-Лагун — статистически обособленная местность в боро Восточные Алеутские острова, штат Аляска, США.
 Нельсон-Лагун — государственный гражданский аэропорт, расположенный к востоку от населённого пункта Нельсон-Лагун (Аляска), США.
 Нельсон-Парк — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.

Канада
 Нельсон (Канада) — город в Канаде (Британская Колумбия).

Новая Зеландия
 Нельсон — город и регион Новой Зеландии.
 Нельсон — гавань в заливе Тасман.

Техника 
 Броненосные крейсера типа «Нельсон» — проект кораблей британского королевского флота, усовершенствованный вариант броненосного крейсера «Шеннон».
 Броненосцы типа «Лорд Нельсон» — серия британских эскадренных броненосцев 1900-х годов.
 Линейные корабли типа «Нельсон» — тип линкоров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Второй мировой войны.
 Линейный корабль «Нельсон» (1814) — первый британский линкор, носящий имя Горацио Нельсона.

См. также 
 Нелсон
 Нильсен
 Епархия Нельсона — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Нельсон, провинция Британская Колумбия, Канада.
 Памятник Нельсону — статуя адмирала Горацио Нельсона в Ливерпуле, Англия.
 Сад Нельсона — историческое место (сад) в Монмуте, Великобритания.
  — самая старая государственная средняя школа в Новой Зеландии.
  — государственная средняя школа в Новой Зеландии, основанная в 1883 году с тесными связи с Колледжем Нельсона, имеет частную подготовительную школу.
 Зразы «Нельсон» — мясное блюдо польской кухни.

Примечания